Manuel Vieira de Albuquerque Tovar (28 de Abril de 1776 – Lisboa, 14 de Julho de 1833) foi um nobre e administrador colonial português. Foi o 9.º capitão-general dos Açores, do Conselho de Sua Majestade, comendador da Ordem de São Bento de Avis, coronel de cavalaria do Exército Português. Pertencia à Casa de Molelos e Botulho e era irmão de Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar, o 1.º visconde de Molelos.

Governou a capitania do Espírito Santo, no Brasil, de Dezembro de 1804 a Dezembro de 1811, deixando, ali, vasta descendência natural.

Foi Capitão-general de Angola, 1819 a 1821.

Nomeado capitão-general dos Açores a 21 de Maio de 1824, desembarcou em Angra a 11 de Julho daquele ano, tomando posse 3 dias depois.

Não era um liberal e sim conservador, pelo que a sua actividade foi muito apoiada pelos miguelistas terceirenses.

Foi deposto pela revolução liberal ocorrida em Angra a 22 de Junho de 1828, sendo preso por ser simpatizante de D. Miguel e obrigado a abandonar a ilha Terceira.

Faleceu em Lisboa a 14 de Julho de 1833.

Ver também
Lista de Capitães-Generais dos Açores

Governadores de Angola
Capitães-generais dos Açores
Militares na Guerra Civil Portuguesa
Miguelistas